Berlov kan som auktorsförkortning betyda:

 Eduard Berlov
 Oleg Eduardovich Berlov

Robotskapade auktorsförkortningar